Borrias ist der Name von

 Eric Borrias (* 1954), niederländischer Erzähler, Erzähltrainer und Regisseur
 Hette Borrias (* 1953), niederländische Ruderin